Beresyna (ukrainisch ; russische Entsprechung /Beresina) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Wolotschysk, siehe Beresyna (Wolotschysk)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj, Stadtgemeinde Nowyj Rosdil, siehe Beresyna (Stryj, Nowyj Rosdil)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj, Stadtgemeinde Chorodiw, siehe Beresyna (Stryj, Chodoriw)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Beresyna (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Wolodymyrez, siehe Beresyna (Wolodymyrez)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, siehe Beresyna (Schytomyr)

 Siedlung in der Oblast Winnyzja, Rajon Winnyzja, siehe Beresyna (Winnyzja)

 rechtsseitiger Nebenfluss des Teteriw, siehe Beresyna (Fluss) 

siehe auch:
 Beresina